Timer, du mot anglais  signifiant le temps, peut faire référence à :
 une minuterie ;
 Timer, anglicisme utilisé par les plongeurs francophones pour désigner un profondimètre électronique couplé à un chronomètre ;
 Timer, un album de Rondò Veneziano sorti en 1976 ;
 Timer, un dispositif d'un microcontrôleur, en électronique.
 TiMER, film américain semi-fantastique de 2009 réalisé par Jac Schaeffer avec Emma Caulfield.